De laatste show (Eén), een voormalig praatprogramma op de Vlaamse televisiezender één
 De Laatste Show (Tien), een eenmalig en laatste televisieprogramma op de Nederlandse commerciële televisiezender Tien